Die Carol Weymuller US Open 2009 fanden vom 3. bis 8. November 2009 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 30. Es fungierte sowohl als Carol Weymuller Open als auch als US Open. Das Preisgeld betrug 42.450 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Natalie Grainger, die nicht erneut teilnahm. Im Finale besiegte Jenny Duncalf ihre Landsfrau Alison Waters mit 11:7, 11:9, 6:11 und 11:9. Es war Duncalfs sechster Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2009/10
2009
2009
Sportveranstaltung in Brooklyn